Adelaide Yvone de Sousa (1??? - 26 de dezembro de 1983) foi uma pintora, escultora e espírita portuguesa.

Biografia 
Descendente de família da nobreza, foi uma figura da alta sociedade em seu tempo.

Pintora e escultora, tem obras no acervo do Museu de José Malhoa, em Caldas da Rainha.

Zoófila ativa, colaborou em várias campanhas a favor dos animais tendo feito várias palestras sobre a alma dos mesmos. Representou Portugal no Congresso Naturista Internacional, realizado na Iugoslávia. Fundou, com outros elementos, a Associação Vegetariana Portuguesa, e organizou na "Casa do Alentejo" a primeira Semana dos Artistas Naturistas, com grande sucesso.

Palestrante também ativa, escreveu inúmeros artigos para a "Revista de Espiritismo", a "Revista de Metapsicologia" sendo também bastante referenciada na revista "Além: mensário de espiritismo, filosofia e ética".

Foi uma das mentoras da criação de um Lar Espírita para a terceira idade e para doentes. Preocupada com a juventude, fundou o "Núcleo da Juventude Espírita Portuguesa" (1950).

Apoiou a Federação Espírita Portuguesa (FEP) desde os primeiros anos da sua fundação, tendo integrado os seus quadros sociais de 1950. Em fins de 1954, com António Joaquim Freire, tentou sem sucesso criar a "Cruzada Espírita Portuguesa" para substituir a FEP, que havia sido suspensa em Novembro de 1953 pelo Estado Novo Português.

Após a Revolução dos Cravos (25 de abril de 1974), voltou a colaborar com a instituição, quando esta reabriu. Sob a direção de Maria Raquel Duarte Santos participou dos seus Corpos Sociais.

Foi uma das entusiastas da causa "Fraternista", tendo feito parte da Comissão Organizadora da Associação de Beneficência Fraternidade. Colaborou ativamente na revista "Fraternidade", órgão desta associação, tendo integrado os seus Corpos Sociais de 1970 a 1975.

Bibliografia
 VASCONCELOS, Manuela. Grandes Vultos do Movimento Espírita Português.

Ligações externas 
 Nota biográfica in União Espírita da Região de Lisboa

Espíritas de Portugal